Arroio dos Ratos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arroio dos Ratos (ort), Rio Grande do Sul, 
 Arroio dos Ratos (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar